Васянович Андрій Олександрович (* 1988) — російський футболіст, захисник. Виступав за молодіжну збірну Росії.
 Васянович Анатолій Семенович — відомий український телеведучий
 Васянович Валентин Миколайович (* 1971) — український режисер, сценарист.
 Васянович Валерій Михайлович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Васянович Вячеслав Іванович (1938—2017) — український живописець і плакатист.
 Васянович Микола Максимович (* 1940) — диригент, композитор, заслужений діяч мистецтв України.
 Васянович Олександр Олександрович (1994—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища